Ray Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ray Township (Franklin County, Indiana)
 Ray Township (Morgan County, Indiana)
 Ray Township (Michigan)
 Ray Township (North Dakota)